

Чкаловська сільська громада — громада у Дніпропетровській області, Нікопольський район
 Чкаловська сільська громада — громада у Запорізькій області, Мелітопольський район

Див. також 
 Чкаловська селищна громада